Die Adeccoligaen 2008 war die insgesamt 46. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die vierte unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 4. April und endete am 1. November 2008.

In der Tippeligaen wurde die Anzahl der Mannschaften für die Saison 2009 von vierzehn auf sechzehn Teams aufgestockt. Daher stiegen in dieser Spielzeit mit Meister Odd Grenland, Sandefjord Fotball und Start Kristiansand drei Vereine aus der Adeccoligaen in die Tippeligaen auf, gleichzeitig gab es mit Sandnes Ulf und IL Hødd nur zwei Absteiger in die Fair-Play-ligaen.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Relegation 

|}
Die Spiele fanden am 8. und 12. November 2008 statt. Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Fußballsaison 2008
2008